Honschaft Hasselbeck steht für:

 Honschaft Hasselbeck (Amt Angermund), Honschaft im Amt Angermund, Herzogtum Berg
 Honschaft Hasselbeck (Amt Mettmann), Honschaft im Amt Mettmann, Herzogtum Berg